Vasic oder Vasić ist der Familienname folgender Personen:

 Đurađ Vasić (* 1956), deutsch-serbischer Fußballspieler und -trainer
 Ema Vasic (* 1999), österreichische Tennisspielerin
 Milo Vasić (* 1954), kroatischer Pop-Musiker, siehe Jasmin Stavros

 Minka Vasič (1874–1950), jugoslawische Schriftstellerin und Frauenrechtsaktivistin, siehe Minka Govekar
 Petar Vasić (1934–1996), serbischer Mathematiker
 Uros Vasic (* 2001), Schweizer Fußballspieler.
 Vaso Vasić (* 1990), serbisch-schweizerischer Fußballtorhüter
 Vespa Vasic (* 1992), deutsche Schauspielerin